Jeugd

Personen 
 Myranda Jongeling, een Nederlands toneel-, televisie- en filmactrice
 Piet Jongeling, een Nederlandse journalist, verzetsstrijder, politicus en kinderboekenschrijver
 Ruut Jongeling, een Nederlands honkballer

Diversen 
 De jongeling, de voorlaatste roman van de Russische schrijver Fjodor Dostojevski